Johannes Kepler, német csillagász
Kepler-probléma, a bolygómozgásokat leíró problémafelvetés
Kepler-törvények, a bolygók mozgásának törvényszerűségei
Kepler-távcső, a Keplerről elnevezett távcsőelrendezés
Kepler-kráter, a Keplerről elnevezett holdkráter
Kepler űrtávcső, űrtávcső
Johannes Kepler ATV. az ESA teherűrhajója